Robert Smirke ist der Name folgender Personen:

* Robert Smirke (Maler) (1753–1845), britischer Maler
 Robert Smirke (Architekt) (1780–1867), britischer Architekt